Uncovered (John Farnham), een muziekalbum uit 1980 van John Farnham
 Uncovered (Tony Joe White), een muziekalbum uit 2006 van Tony Joe White
 Uncovered (Sirsy), een muziekalbum uit 2006 van Sirsy

 Uncovered (film), een film uit 1994, gebaseerd op het boek Het paneel van Vlaanderen